Orografia: Bac o obaga, part ombrívola d'una muntanya o d'una vall.
 Toponímia:
 Báč, municipi d'Eslovàquia.
 Bac de Roda (Sant Pere de Roda, 1658 - Vic, 1713), militar.
 Vall del Bac, nucli de població pertanyent al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa) 
 Bac d'en Déu.
 Serra de Bac Grillera, serra dels Pirienus entre als municipis d'Albanyà i Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Bac Ninh, província del Vietnam.
 Bac Beag, illa de les Hèbrides Interiors, Escòcia.
 Bac Mòr, illa de les Hèbrides.
 Transport Bac (transport), transbordador per a dur passatgers i vehicles d'una riba a l'altra d'una via aquàtica
 Biotecnologia: Cromosoma artificial bacterià o BAC de l'anglès Bacterial Artificial Cromosome, vector utilitzat per clonar fragments d'ADN en Escherichia coli
 Esport: Biketrial Associació Catalana (BAC), Federació Catalana de Biketrial.